Ricardo (stripfiguur) - bijfiguur uit de stripreeks Nero
 Ricardo, artiestennaam van Richard Hoepel, een Surinaams zanger, gitarist en songwriter
 Triumph Ricardo-serie - serie motorfietsen
 San Ricardo - Filipijnse gemeente
 Cyrtolaus ricardo - keversoort
 Doutor Ricardo - Braziliaans gemeente
 Niño de Ricardo - Spaans flamencogitarist en componist
 David Ricardo - Brits econoom
 Harry Ricardo - Brits ingenieur en motorontwerper
 Ricardo plc - adviesbureau opgericht door bovenstaand persoon
 Gil Ricardo - Belgisch goochelaar
 Miguel Ricardo de Álava y Esquivel - Spaans generaal en staatsman
 Ricardo Brennand - Braziliaans kunstverzamelaar en ondernemer
 Instituto Ricardo Brennand - Braziliaans cultureel instituut opgericht door bovenstaand persoon
 Luis Ricardo Falero - Spaans kunstschilder
 Leandro Ricardo Vieira - Amerikaans filmregisseur
 Estadio Ricardo Saprissa - stadion in Coasta Rica
 Ricardo Pereira - Portugees voetballer en trainer
 Ricardo Rodríguez de la Vega - Mexicaans Formule 1-coureur
 Ricardo Otxoa - Spaans wielrenner
 José Ricardo Pérez - Colombiaans voetballer en trainer
 Ricardo Londoño - Colombiaans Formule 1-coureur
 Sérgio Ricardo de Jesus Vertello - Braziliaans voetballer
 Romário Ricardo da Silva - Braziliaans voetballer
 Leandro Ricardo Vieira - Braziliaans voetballer